Антонио Кордова има више значења:

 Антонио Кордова (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Антонио Кордова (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику